Política:
 Sigles en català del Partit Socialista Europeu
 Sigles en català i castellà del Partit Socialista d'Euskadi - Euskadiko Ezkerra